Mujer puede hacer referencia a:

 Mujer, ser humano de sexo femenino.
 Mujer, en el matrimonio, cónyuge de sexo femenino.
 Igualdad de la mujer, ideología por la igualdad de derechos de la mujer.
 Emancipación de la mujer, proceso histórico de reivindiación de igualdad de derechos para las mujeres.
 Historia de la mujer, situación de la mujer a lo largo de la historia.
 Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.

Arte, literatura y ficción 
 La mujer, cuento de Juan Bosch redactado en 1932.
 Mujer, Lado B de un sencillo de 1972 de Tiemponuevo.
 Mujeres (1979), novela del escritor norteamericano Charles Bukowski.
 Mujer (1981), escultura del artista Joan Miró, también conocida como Femme o Dona.
 Mujer contra mujer (1986), canción de José María Cano.
 Mujer, álbum de Marta Sánchez de 1993.
 Mujer o Kadın, telenovela turca también llamada Coraje de mujer en Latinoamérica, realizada en 2017.
 Mujer fatal, personaje de ficción.
 Mujer Invisible, personaje ficticio que pertenece a la Marvel Comics.
 Mujer Maravilla, superheroína de DC Comics.